6 w pracy: Ziom żywych trupów – odcinek specjalny serialu "6 w pracy" opowiadający o szóstce nastolatków, którzy napotykają zombie w Halloween w centrum handlowym, w którym pracują. Muszą uważać, aby żaden zombie ich nie ugryzł, gdyż wtedy oni staną się półumarłymi. Ratują się sosem z "Nadziej Mnie" (firmy Jude'a), który jest tak ostry, że nawet zombie nie przepadają za takimi smakołykami.

Informacje dodatkowe 
Ten odcinek ZigZap emituje na specjalne okazje, m.in. z okazji Halloween. Trwa 52 minuty. Można go podzielić na dwie części (dwa odcinki po 26 minut). Gdy ZigZap emituje po dwa odcinki, wtedy w jednym dniu o 18.35 jest część pierwsza (repeta – o 13.00), a część druga dzień później o 18.35 (repeta – o 13.00). W wypadku jednoczęściowej prezentacji, ZigZap emituje odcinek o 19.10 (repeta – o 13.30).

Odcinki seriali telewizyjnych